Morier ist der Familienname folgender Personen:

 David Morier (1705–1770), Schweizer Maler
 Emilie Morier (Filmeditorin) (* 1981), schweizerisch-belgische Filmeditorin
 Emilie Morier (* 1997), französische Triathletin
 Henri Morier (1910–2004), Schweizer Romanist
 Jacques Morier-Genoud (* 1934), Schweizer Politiker (SP)
 James Justinian Morier (1780–1849), britischer Diplomat, Reisender und Schriftsteller
 Philippe Morier-Genoud (* 1944), französischer Schauspieler

Siehe auch:

 Morie
 Maurier